Джамиль аль-Мидфаи () — иракский государственный деятель. Пять раз занимал должность премьер-министра Ирака.

Биография 
Джамиль аль-Мидфаи родился в 1890 году в Мосуле, Османский Ирак (провинция Османской империи). Во время Первой мировой войны аль-Мидфаи служил в армии Османской империи, но затем дезертировал в 1916 году и вступил в ряды восставших арабских националистов. После войны он был помощником короля Фейсала во время его короткого правления в Сирии. Джамиль вернулся в Ирак в 1920 году, но вскоре был вынужден эмигрировать в Трансиорданию из-за своей антибританской националистической деятельности. Вернулся в Багдад в 1923 году и занимал ряд руководящих должностей в правительстве мандатной территории.

В 1941 году он был вынужден эмигрировать в Трансиорданию. После своего возвращения, Джамиль ещё дважды занимал должность премьер-министра. Скончался в 1959 году от рака лёгкого.

Ссылки 
 Хронология правителей Ирака 
 jpress.org.il 

Премьер-министры Ирака
Участники Первой мировой войны (Османская империя)
Участники Арабского восстания
Умершие от рака лёгкого
Умершие 26 октября